Quatre artistes québécois sont nommés Louis-Philippe Hébert ;

 Louis-Philippe Hébert  (1850-1917), sculpteur québécois ;
 Louis-Philippe Hébert (1900-1978), acteur qui a joué dans Le Survenant et Les Belles Histoires des pays d'en haut ;
 Louis-Philippe Hébert (1946-), écrivain québécois ;
 Louis-Philippe Hébert (1972-), connu aussi sous le nom de Louphi, auteur-compositeur-interprète québécois.